Auguste Badts (Putte, 1 oktober 1943) is een Belgisch voormalig veldrijder. Hij is de oom van Danny, Rudy en Eddy De Bie en Jan Verstraeten.

Belangrijkste overwinningen 

1965
 7e etappe, deel A Ronde van België

1968
 GP Rouwmoer

1972
 GP Rouwmoer

Badts, Auguste